Spécial chansons - Écoute ce disque est un album compilation de la chanteuse Sheila, sorti en 1971.

Liste des titres 

 Écoute ce disque
 À la fin de la soirée
 Chante chante chante
 Bang Bang
 Impossible pas français
 Je n'ai pas changé
 L'heure de la sortie
 Cette année-là
 Ne raccroche pas
 Un monde sans amour
 Oui il faut croire
 La chorale

Production 
 33 tours / LP Stéréo  Fontana 6444 091 sorti en 1971
 Cassette audio  Fontana sortie en 1971

Compilation de Sheila
Compilation musicale sortie en 1971